— японская фамилия. Известные носители:
 Оцука, Акио (род. 1959) — японский сэйю.
 Оцука, Павел Ёсинао (род. 1954) — католический прелат, епископ Киото с 3 марта 1997 года.
 Оцука, Такэо (род. 1992) — японский сэйю.
 Оцука, Хиронори (1892—1982) — создатель стиля карате Вадо Рю.
 Оцука, Хотю (настоящее имя Ёситада Оцука; род. 1954) — японский сэйю.

См. также 
 Оцуки
 Оцу